Mistrzostwa świata w boksie 1995 odbywały się w dniach 4 - 15 maja 1995 roku w mieście Berlin w Niemczech.

Rezultaty

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 

1995 w boksie
Mistrzostwa świata w boksie
Sport w Berlinie